Xinhua Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinhua (socken i Kina, Guangxi), 
 Xinhua (socken i Kina, Chongqing, lat 29,82, long 108,59), 
 Xinhua (socken i Kina, Guizhou), 
 Xinhua (socken i Kina, Hunan, lat 25,60, long 113,23), 
 Xinhua (socken i Kina, Hunan, lat 29,03, long 112,38), 
 Xinhua (socken i Kina, Heilongjiang, lat 46,14, long 124,61), 
 Xinhua (socken i Kina, Sichuan, lat 26,93, long 102,70), 
 Xinhua (socken i Kina, Sichuan, lat 30,11, long 102,88), 
 Xinhua Xiang (socken i Kina, lat 23,26, long 103,69), Yunnan, 
 Xinhua Xiang (socken i Kina, lat 24,12, long 101,87), Yunnan, 
 Xinhua Xiang (socken i Kina, lat 24,75, long 98,48), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar